Rebilds kommun är en kommun i Region Nordjylland i Danmark. Kommunen har 28 911 invånare (2012) och är 621,3 km². Huvudort är Støvring. Borgmästare är Anny Winther, ledare för Venstre.

I Rebilds kommun ligger herrgården Lindenborg och skogsområdet Rold Skov.

Rebilds kommun bildades i samband med kommunreformen 2007, genom sammanläggning av Nøragers kommun, Skørpings kommun och Støvrings kommun.

Källor 

Kommuner i Region Nordjylland